55-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2014 () проводился в городе Монреаль (Квебек) c 1 по 9 февраля 2014 года. В Квебеке чемпионат проводился во 2-й раз, в Монреале — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2014, который состоялся в марте 2014 в Сент-Джоне (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2015.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (для самой команды, возглавляемой скипом Рэйчел Хоман, это была 2-я победа, причём подряд; Хоман стала самым молодым скипом, когда-либо в истории чемпионата побеждавшим дважды подряд; команда на чемпионате выиграла все 13 матчей), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Валери Свитинг). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Челси Кэри), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Саскачеван (скип Стефани Лоутон).

Команда Дженнифер Джонс не смогла бы принять участие в чемпионате (даже если бы она участвовала в чемпионате своей провинции Манитоба и выиграла бы его), потому что в это время она готовилась как сборная Канады принять участие в зимней Олимпиаде 2014, которая состоялась в конце февраля 2014 в Сочи (Россия).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
|Рэйчел ХоманЭмма МискьюДжоанн КортниЛиза УиглСтефани Ле ДрюЭрл МоррисOttawa CC, Оттава
| Валери СвитингЛори Олсон-ДжонсДана ФергюсонРашель ПидерниРене ЗонненбергTaina SmileySaville SC, Эдмонтон
| Кеса ван ОшСтефани БаиерДжесси СандерсонКарли СэндвитСинди ТакерVictoria CC, Виктория
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Эллисон РоссМелисса ГэннонБриттани О'РуркПамела NugentЛиза ДэвисГленн ТестерGlenmore CC, Доллар-де-Ормо| Челси КэриКристи МакдональдКристин ФостерЛиндси ТитериджБреанна МикинДэн КериFort Rouge CC, Виннипег| Хизер СмитДжилл БразерсБлисс ДжойсТэри ЛэйкСтефани МаквайкарПитер ГаллантMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КроуфордРебекка АткинсонДаниель ПарсонсДжоди де СоллаДжейн БойлЧарли СалливанGage G&CC, Оромокто| Хизер СтронгЛора СтронгДжессика КаннинхэмКэтрин КуперНоель Томас-КернеллДжефф КаннинхэмBally Haly G&CC, Сент-Джонс| Эллисон ФлэксиКэти КоттриллЛинн КревьязакМорган КортКим ТакМорт КуперListowel CC, Listowel|-
! !!!!!!/
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Ким ДоланРебекка Джин МакдональдSinead ДоланМихала РобисонДжеки РидНэнси КэмеронCharlottetown CC, Шарлоттаун| Стефани ЛоутонШерри АндерсонШерри СинглерМарлиз КэснерДайлин СивертсонРик ФолкNutana CC, Саскатун| Сара КолтанЧелси ДунканПэтти ВэллинхемАндреа СинклерЛиндси МолдованГордон МоффетWhitehorse CC, Уайтхорс|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )
 В сессиях 8 и 9 Патти Кнезевич заменяла на позиции четвёртого и как скипа Kesa Van Osch, которая страдала от зубной боли. В этих матчах Kesa Van Osch в протоколах обозначена запасной.

 Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC-5.

 Групповой этап Турнирная таблица после завершения группового этапаСтатистика после завершения группового этапа команды, выходящие в плей-офф
 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся в квалификационный турнир

Сессия 1. 1 февраля, 14:00Сессия 2. 1 февраля, 19:00Сессия 3. 2 февраля, 9:00Сессия 4. 2 февраля, 14:00Сессия 5. 2 февраля, 19:00Сессия 6. 3 февраля, 14:00Сессия 7. 3 февраля, 19:30Сессия 8. 4 февраля, 9:00Сессия 9. 4 февраля, 14:00Сессия 10. 4 февраля, 19:30Сессия 11. 5 февраля, 9:00Сессия 12. 5 февраля, 14:00Сессия 13. 5 февраля, 19:00Сессия 14. 6 февраля, 9:00Сессия 15. 6 февраля, 14:00Сессия 16. 6 февраля, 19:30Сессия 17. 7 февраля, 9:00 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 7 февраля, 19:303-я команда против 4-й. 8 февраля, 11:00 Полуфинал 8 февраля, 16:00 Матч за 3-е место 9 февраля, 14:30 Финал 9 февраля, 19:30''

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2014 и чемпионате Канады 2015 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся в квалификационный турнир

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Рэйчел Хоман (Канада).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз присуждён Шерри Андерсон (Саскачеван).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Линда Мур, спортивный телекомментатор, с 1989 — один из ключевых сотрудников команды телеканала TSN, осуществляющих телетрансляции чемпионатов Канады по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 HeartChart — ежедневная газета чемпионата (9 выпусков, PDF)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2014

2014
Спортивные соревнования в Монреале
Спорт в Канаде в 2014 году
Февраль 2014 года